EP's Going Steady — збірка шведського панк-рок гурту No Fun at All, випущена в Швеції в 1998 році.

Збірка включає в себе пісні з міні-альбомів Vision (1993), Stranded (1995), In a Rhyme (1995), And Now for Something Completely Different (1997), та треки випущені на попередніх збірках.

Список пісень 
 «Where's the Truth?»  – 2:11 
 «Vision»  – 1:55
 «It's All Up to You»  – 2:00
 «I Won't Believe in You»  – 2:05
 «Funny?»  – 1:38
 «Suffer Inside»  – 2:07
 «Sidewalk»  – 2:09
 «I Won't Come Back»  – 1:42
 «What You Say»  – 1:19
 «Stranded» - 2:12
 «Don't Know Nothing» - 1:55 	
 «Wasted» - 0:38 (Circle Jerks)
 «Wiser» - 2:12 (Coffin Break)
 «In-Sight» - 1:44 (Dead Kennedys)
 «Welcome to the Working Week» - 1:22 (Elvis Costello)
 «Throw It In» - 2:24 (Hard-Ons)
 «Shot By Both Sides» - 4:11 (Magazine)
 «Where Eagles Dare» - 2:32 (The Misfits)
 «Don't Be a Pansy» - 1:49
 «Can't Go Far» - 1:45
 «Alcohol» (Gang Green) - 2:00
 «Leaving» - 3:18
 «On My Way» - 2:16
 «Dying Everyday» - 2:02
 «Walk a Mile for You» - 1:50

Примітки 

No Fun at All
Альбоми No Fun at All